DYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Doylestown, Pennsylvania (Stati Uniti)